Ocotlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ocotlán, Puebla, ort, 
 Ocotlán, Tlaxcala, ort, 
 Ocotlán, Tecoanapa, ort, 
 Ocotlán (kommun), Jalisco, 
 Ocotlán, Jalisco, ort, 
 Ocotlán, Ayutla de los Libres, ort, 
 San Sebastián Ocotlán, ort, Oaxaca, Santiago Apóstol, 
 Asunción Ocotlán (kommunhuvudort), Oaxaca,